Bowersville může být:

 Bowersville (Georgie) – město v Georgii
 Bowersville (Ohio) – vesnice v Ohiu
 Bowersville (Virginie) – nezačleněná vesnice ve Virginii